São Paulo Challenger 1988 steht für:

 São Paulo Challenger I 1988
 São Paulo Challenger II 1988
 São Paulo Challenger III 1988